Александр Штакельберг:
 Штакельберг, Александр Александрович (1897—1975) — российский энтомолог, многолетний главный редактор журнала «Энтомологическое обозрение», основатель петербургской школы диптерологов.
 Штакельберг, Александр Карлович (1818—1895) — барон, генерал от инфантерии в отставке.